CVP — аббревиатура:
 Cyclophosphamide, Vincristine, Prednisone/Prednisolone — режим химиотерапии, применяемый при неходжкинских лимфомах в случае противопоказаний к доксорубицину и CHOP’у.
 Central Venous Pressure — давление крови в правом предсердии.
 Christelijke Volkspartij — политическая партия в Бельгии (до 2001 года).
 Christlich Demokratische Volkspartei — политическая партия в Швейцарии.
 Content Vectoring Protocol — протокол передачи данных.
 Cost–volume–profit — экономический термин.
  — маркетинговый термин.